Кубок Албанії з футболу 2017–2018 — 66-й розіграш кубкового футбольного турніру в Албанії. Титул вперше здобув Скендербеу.

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 вересня 2017

|}

1/16 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 вересня/5 жовтня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/27 вересня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/28 вересня 2017

|}

1/8 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 листопада/13 грудня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 листопада/13 грудня 2017

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 січня/14 лютого 2018

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/18 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Албанії на soccerway 
 Офіційний сайт  

2017—2018
Албанія
Албанія